est un portrait documentaire traitant de l'artiste Loreena McKennitt.

Il a été réalisé pour la télévision d'État américaine.

Le DVD contient également les vidéoclips des chansons The Bonny Swans et The Mummers’ Dance. Il a été inclus aux remasterisations des albums CD en 2004.

Références et notes 

Film américain sorti en 1994
Film documentaire américain
Film documentaire sur un chanteur
DVD musical
Album de Loreena McKennitt